Wyniki Grand Prix Norwegii 2003, dziewiątej, ostatniej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to trzecie zawody o Wielką Nagrodę Norwegii. Od 2005 zawody w Norwegii nie są rozgrywane.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Jonas Kylmakorpi i Lars Gunnestad). Kontuzjowanych Krzysztofa Cegielskiego i Lukáša Drymla zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy: Peter Karlsson oraz Ronni Pedersen. W nawiasach podano numery stałe.

 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy) → (27) Ronni Pedersen (Dania)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (25) Hans Andersen (Dania)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) → (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (23) Lars Gunnestad (Norwegia)
 (24) Joonas Kylmäkorpi (Finlandia)

Wyniki 

Klasyfikacja generalna SGP 2003

Norwegia
2003